Joan Domènech Mas, (Reus, 1891 - 1976), metge i esportista reusenc
 Joan Domènech Miró (Reus 1922 - Tarragona 1980) metge i esportista reusenc
 Joan Domènech i Moner (Lloret de Mar 1943) mestre i historiador català

Per similitud
 Joandomènec Ros i Aragonès (Barcelona 1946) biòleg i president de l'IEC